О́скар Бо́нек Гарси́я Рами́рес (; 4 сентября 1984, Тегусигальпа) — гондурасский футболист, правый полузащитник клуба «Олимпия» (Тегусигальпа) и сборной Гондураса.

Биография

Клубная карьера 

Большую часть своей карьеры на родине Гарсия провёл в клубе «Олимпия». Отыграл один сезон за другой гондурасский клуб «Марафон».

Предпринимал попытки продолжить карьеру в Европе. В 2005 году Гарсия провёл 15 дней на просмотре во французском ПСЖ и даже сыграл за него в двух товарищеских матчах. В 2009 году появилась информация, что он вместе со своим соотечественником Роджером Рохасом близок к подписанию контракта с английским «Уиганом», но потенциальный трёхлетний контракт сорвался. В 2010 году по словам агента им интересовался шотландский «Рейнджерс».

7 июня 2012 года Гарсия подписал контракт с клубом MLS «Хьюстон Динамо» в качестве назначенного игрока. В главной лиге США дебютировал 30 июня в матче против «Филадельфии Юнион». 15 июля в матче против «Ди Си Юнайтед» забил свой первый гол в MLS. 11 декабря 2017 года Гарсия продлил контракт с «Хьюстон Динамо». 20 декабря 2019 года гондурасец подписал новый однолетний контракт с американским клубом. По окончании сезона 2020 контракт Гарсии с «Хьюстон Динамо» истёк, но 15 февраля 2021 года игрок продлил контракт с клубом ещё на один сезон. По окончании сезона 2021 Гарсия покинул «Хьюстон Динамо» на правах свободного агента в связи с истечением срока контракта.

22 января 2022 года Гарсия вернулся в «Олимпию», подписав однолетний контракт.

Карьера в сборной 
В сборной Гондураса Гарсия дебютировал 2 июля 2005 года в товарищеском матче со сборной Канады. Принимал участие в чемпионатах мира 2010 и 2014 и в шести Золотых кубках КОНКАКАФ.

Личные сведения 
Второе имя Бонек дано ему при рождении в честь великого польского футболиста Збигнева Бонека. После перехода в клуб «Хьюстон Динамо» Гарсия решил выступать в футболке под именем Boniek.

Достижения 
 
  «Олимпия»
 Чемпион Гондураса: клаусура 2005, апертура 2005, клаусура 2006, клаусура 2008, клаусура 2009, клаусура 2010, апертура 2011, клаусура 2012
  «Хьюстон Динамо»
 Обладатель Открытого кубка США: 2018
  сборная Гондураса
 Обладатель Центральноамериканского кубка: 2011

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Футболисты Гондураса
Игроки сборной Гондураса по футболу
Игроки ФК «Олимпия» Тегусигальпа
Игроки ФК «Марафон»
Игроки ФК «Хьюстон Динамо»